Cartoonist est un nom de métier et un nom de convention :

 Un cartoonist, en français cartooniste, peut désigner un dessinateur ou autre auteur de bande dessinée, un dessinateur de presse, un dessinateur de dessins animés ;
 Cartoonist est une convention de Japanimation qui s'est tenue entre 1993 et 2003 à Toulon et Paris.